Анто́нио Нарчи́зо (; 1 октября 1980, Трани, Италия) — итальянский футболист, вратарь клуба «Модена».

Карьера 
Дебютировал в Серии А 22 апреля 2001 года, выступая за «Бари» в матче против «Болоньи», который завершился поражением его клуба со счётом 4:2. В итоге в сезоне 2000/01 вратарь сыграл в высшем дивизионе Италии 5 матчей пропустил 11 голов. С 2005 по 2008 годы являлся вторым вратарём в «Модене», в то время как место основного голкипера занимал . Проведя год в аренде в «Альбинолеффе», когда тех покинул Федерико Маркетти, он вернулся в «Модену» и в сезоне 2009/10 участвовал в 36 матчах Серии B. С 2010 года Нарчизио — основной голкипер «Гроссето», куда его пригласил бывший тренер «Модены» Луиджи Аполонни, возглавивший «грифонов».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на сайте Transfermarkt 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Трани»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Губбио»
Игроки ФК «Мартина»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Альбинолеффе»
Игроки ФК «Гроссето»
Игроки ФК «Фоджа»